

Letteratura 
 Nerve Damage – romanzo di Peter Abrahams del 2007

Musica 
 Nerve Damage – album degli Skinlab del 2004
 Nerve Damage – album dei Tragedy del 2006